Andi (Daguestan), poble del districte de Botlikh al Daguestan, (Rússia)
 Andis, una de les ètnies del Daguestan
 Llengües andi branca de les llengües del Caucas nord-oriental o família de llengües Nakh-Daguestanies 
 Llengua andi (Qwannab) una de les llengües andi